Serie A 1997-1998 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1997-1998 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie A 1997-1998 – edizione del campionato di calcio femminile italiano